

Ботево () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Ботево () — село в Видинській області. Входить до складу общини Видин.
 Ботево () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Хайредин.
 Ботево () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Вилчедрим.
 Ботево () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.